Procédé technique permettant de mesurer la distance d'un objet lointain par utilisation d'éléments optiques (télémètre laser, pour la télémétrie laser sur satellites par exemple), acoustiques (sonar) ou radioélectriques (radar). Voir aussi triangulation.
 Télémétrie (informatique) technologie complémentaire de la télécommande.
 Radiotracking (ou radiopistage ou radiotélémesure) dans le domaine de l'évaluation environnementale et du suivi de populations animales.